Saukkovaara kan syfta på följande platser:

Finland 

 Saukkovaara (kulle i Lappland), Tunturi-Lappi, 
 Saukkovaara (kulle i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar